Essex, Anglia
 Essex megye (Ontario), Kanada
 Essex megye (Massachusetts), USA
 Essex megye (New Jersey), USA
 Essex megye (New York), USA
 Essex megye (Vermont), USA
 Essex megye (Virginia), USA